«Москва» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, построенный по проекту Петра I, второй из кораблей типа «Ингерманланд», участник Северной войны, во время которой дважды был флагманом генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина.

Описание корабля 
Один из двух кораблей типа «Ингерманланд». Эти корабли были спроектированы Петром I, отличались хорошей огневой мощью, скоростью, мореходностью и пропорциональностью корпуса, также имели достаточно совершенное для своего времени парусное вооружение.

Корабли этого типа были двухдечным с коротким баком. Длина кораблей составляла 46,3 метра, ширина — 12,8 метра, а осадка — 5,6 метра. Экипаж судна состоял из 470 человек. Вооружение составляли 64 орудия, при чем существует несколько версий описания вооружения:
 По одной версии на гондеке располагались двадцать шесть 24-фунтовых пушек, на мидельдеке — двадцать шесть 18-фунтовых пушек, на форкастеле — от 12 до 16 пушек, на баке — до 4 пушек.
 По другой версии вооружение состояло из двадцати четырёх 30-фунтовых, двадцати четырёх 16-фунтовых, четырнадцати 14—фунтовых и двух 2-фунтовых пушек.
 Согласно третьей версии, на гондеке корабля были установлены 32-фунтовые пушки.

История службы 
Линейный корабль «Москва» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер Ричард Козенц.

Принимал участие в Северной войне. В кампанию 1716 года корабль был проведён от Санкт-Петербурга к Котлину, после чего в июле перешел из Кронштадта в Ревель, где принимал участие в учебных маневрах.  совместно с линейным кораблём «Шлиссельбург» ушёл из Ревеля для соединения с эскадрой кораблей Балтийского флота под коммандованием Петра I, находившейся в Копенгагене. Однако, встретив по дороге фрегат с приказом о возвращении, оба корабля взяли обратный курс и  вернулись в Ревель.

В кампанию 1717 года с  по  находился во главе эскадры под флагом генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина, корабли которой крейсировали у шведских берегов и принимали участие в высадке десанта русских войск на остров Готланд. В кампанию следующего 1718 года с июля по сентябрь принимал участие в крейсерских плаваниях в Финском заливе в составе эскадры, на корабль вновь держал свой флаг генерал-адмирал Ф. М. Апраксин. 

В кампанию 1719 года в июне и июле находился в крейсерском плавании кораблей Балтийского флота у полуострова Гангут, целью которого было обеспечение безопасного перемещения гребного флота, перевозившего десант русских войск к шведским берегам. В кампанию 1720 года корабль находился в составе котлинской эскадры. 

В кампанию 1721 года в июне принимал участие в сопровождении линейного корабля «Ингерманланд», который под флагом Петра I совершил плавание в залив Рогервик, после чего принимал участие в учебных маневрах флота у Красной Горки. После заключения Ништадтского мирного договора и окончания Северной войны корабль вернулся в Кронштадт.

В 1722 и 1723 годах корабль в составе эскадр кораблей Балтийского флота принимал участие в практических плаваниях в Финском заливе, в 1723 году в том числе до Ревеля. В 1724 году использовался в качестве учебного судна на Кронштадтском рейде. В 1725 году выходил в практическое плавание в Финский залив до острова Готланд, а в 1726 году вновь  использовался для обучения корабельных экипажей на Кронштадтском рейде.

Корабль «Москва» был разобран после 1732 года.

Командиры корабля 
В таблице приведены командиры линейного корабля «Москва» за всё время его службы в составе Российского императорского флота.

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи